

Religion 
 Opus Dei, locution utilisée pour désigner l’office divin;
 Opus Dei, association catholique.

Musique 

 Opus Dei, album du groupe Laibach sorti en 1987.